Adblock Plus
 białko wiążące aldosteron
 białko wiążące androgeny
 holter ciśnieniowy
 ciśnienie tętnicze
 białka wiążące aktynę

Przypisy